Gŭrmen kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Grmen, kommun, Blagoevgrad, 
 Grmen, ort, Blagoevgrad, Obsjtina Grmen, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar